Jimi peut désigner :

Prénoms 
 Jimi Hendrix

Zoologie 
 Dendropsophus jimi, une espèce d'amphibiens

Autres 
 le jimi, une langue tchadique parlée au Cameroun